Лиса́рдо Родри́гес Нуэ́ (; 30 августа 1910, Перу — дата смерти неизвестна) — перуанский футболист, нападающий, игрок сборной Перу по футболу.

Карьера

Клубная 
Лисардо Родригес играл за клуб «Альянса Лима» в чемпионате Перу.

В сборной 
Лисандро Родригес был в числе игроков, участвовавших в чемпионате Южной Америки 1929, однако сидел в запасе. В чемпионате мира в 1930 года также принимал участие как запасной игрок. Его появление на поле в дебютной игре мирового первенства состоялось, но не было зарегистрировано официальными лицами, так как перуанцы провели нелегальную замену: за 10 минут до конца матча против Румынии Родригес Нуэ заменил Луиса де Соузу Феррейру, забившего мяч за 5 минут до того, как покинуть поле.

Единственный матч за сборную, официально зарегистрированный ФИФА, Лисардо Нуэ Родригес провёл 13 января 1935 года против сборной Уругвая. В том матче, игравшемся на Кубок Южной Америки, Родригес вышел на замену вместо Карлоса Товара.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты Перу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки сборной Перу по футболу